La stagione 2017 del TCR Benelux Touring Car Championship è la seconda edizione del campionato organizzato dalla Kronos Event. È iniziata il 22 aprile a Spa-Francorchamps ed è terminata il 22 ottobre ad Assen. Benjamin Lessennes, su Honda Civic TCR, si è aggiudicato sia il titolo piloti (succedendo al compagno di squadra Stéphane Lémeret) che il titolo piloti junior, mentre il Team WRT si è aggiudicato il titolo scuderie e la Volkswagen Golf GTI TCR si è aggiudicata il titolo vetture.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica piloti junior

Classifica scuderie

Classifica vetture

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2017